Paul Gray Hoffman (1891-1974) – imprenditore statunitense attivo nel campo automobilistico
 Paul James Hoffman (1922-1998) – cestista statunitense
 Paul Hoffman (1953) – scrittore inglese
 Paul Hoffman (1956) – scrittore, biografo, divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo statunitense